Vučkovica est un toponyme qui peut désigner :
Vučkovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Vučkovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica.